Сламниг () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Сламниг, Давор (род. 1956) — хорватский писатель и музыкант.
 Сламниг, Иван (1930—2001) — хорватский поэт, прозаик, литературовед и переводчик.